Lietejärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lietejärvi (sjö i Kajanaland), 
 Lietejärvi (sjö i Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar